

Немстув — село в гміні Любін Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Німстів (Немстув) — село в гміні Чесанів Любачівського повіту Підкарпатського воєводства